Le mot odyssée provient du titre d'un poème épique attribué à Homère : l’Odyssée (en grec ancien ), mot formé à partir du nom du personnage principal, Ulysse ().

Il peut désigner :

Architecture et urbanisme 
 L'Odyssée, complexe sportif à Chartres ;
 L'Odyssée,  salle de spectacle à Périgueux ;
 Odyssée, cinéma d'art et essai à Strasbourg.

Astronomie 
 Odyssée, cratère du satellite naturel de Saturne, Téthys.

Cinéma et télévision 
 Odyssée, chaîne de télévision thématique française diffusée de 1997 à 2010
 L'Odyssée, adaptation télévisée du poème d'Homère, réalisée par Franco Rossi en 1968
 L'Odyssée, adaptation télévisée du poème d'Homère, réalisée par Andreï Kontchalovski en 1997
 L'Odyssée, série télévisée d'animation franco-allemande diffusée pour la première fois en 2002
 L'Odyssée, film biographique français de Jérôme Salle, sorti en 2016 retraçant la vie du commandant Cousteau et de son fils cadet Philippe Cousteau.

Internet 
 Odysee, site web d’hébergement de vidéos

Jeu 
 Odyssée, jeu de rôle en ligne, créé en 1999.

Littérature et bande dessinée 
 L’Odyssée, poème épique attribué à Homère ()
 L'Odyssée, bande dessinée de la série Les Centaures de Pierre Seron publiée en 1982
 Odyssée, roman policier américain de Clive Cussler publié en 2003

Musique 
 Odyssée, album du chanteur Passi sorti en 2004 ;
 Odyssée, album de Nâdiya, commercialisé en 2019 ;
 Odyssée, album du chanteur Emmanuel Moire sorti en 2019.
Odyssée, album du groupe de rock progressif Artcane, sorti en 1977.

Voir aussi 
 
 
L'eau d'Issey